Haa (district) - een district in Bhutan
Haa (stad) - een stad in Bhutan
Haa vallei - een vallei in Bhutan